Поповићи могу да буду:

 Поповићи, чланови породице Поповић
 Поповићи (породица), породица која води порекло од буковичког протојереја Антанасија Антонијевића Поповића
 Поповићи (Вранић), породица Павла Поповића члана Правитељствујушчег совјета за београдску нахију 
 Поповићи (братство), српско братство племена Грађани у Ријечкој нахији

или

 Поповићи (Краљево), насеље града Краљева, Република Србија
 Поповић (Сопот), насеље у општини Сопот, град Београд, Република Србија
 Поповићи (Прњавор), насеље у општини Прњавор, Република Српска, БиХ
 Поповићи (Калиновик), насеље у општини Калиновик, Република Српска, БиХ
 Поповићи (Бенковац), насеље града Бенковца, Далмација, Република Хрватска
 Поповићи (Конавле), насеље општине Конавле, Далмација, Република Хрватска
 Поповићи (Бар), насеље у општини Бар, Република Црна Гора
 Поповићи (Гламоч), насеље у општини Гламоч, Федерација БиХ, БиХ
 Поповићи (Илијаш), насеље у општини Илијаш, Федерација БиХ, БиХ